«Сан-Антонио Спёрс» — американский профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в городе Сан-Антонио (штат Техас). «Спёрс» выступают в Юго-Западном дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Клуб был основан в 1967 году в Далласе под названием «Даллас Чапарралс» и первоначально выступал в Американской баскетбольной ассоциации (АБА). Из-за плохой посещаемости в Далласе, руководство команды решило привлечь болельщиков со всего штата и во время сезона 1970/71 изменило название на «Техас Чапарралс». Этот шаг также не увенчался успехом и в сезоне 1971/72 команда вновь вернула слово Даллас в название. После пропуска плей-офф в сезоне 1971/72 клуб был выставлен на продажу и его купила группа из 36 предпринимателей из Сан-Антонио под руководством Анджело Дроссоса и Реда Маккомбса, которые перевезли команду в Сан-Антонио и переименовали в «Сан-Антонио Спёрс». В 1976 году АБА обанкротилась и клуб вместе с ещё тремя командами АБА («Денвер Наггетс», «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Нетс») перешёл в НБА.

За всю историю клуба в нём работало 18 главных тренеров. Свой первый чемпионский титул «Спёрс» выиграли в 1999 году под руководством Грегга Поповича, с которым команда позже завоевали ещё четыре титула в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах. Попович также является лидером клуба по проведённым матчам с командой в регулярном чемпионате, по проведенным матчам в играх плей-офф и по победам в плей-офф. Он также трижды становился тренером года НБА. Ларри Браун и Джерри Тарканян были введены в Баскетбольный Зал славы как тренеры. Боб Басс тренировал команду четыре разных срока. Клифф Хэган, Макс Уильямс, Билл Блэйкели, Дэйв Браун, Моррис Макхоун, Тарканян и Попович провели всю свою тренерскую карьеру в НБА в «Спёрс».

Тренеры 

Статистика приведена на конец сезона 2017/18.

Примечания

Ссылки 
 
 

Сан-Антонио
Тренеры «Сан-Антонио Спёрс»